Paweł Szcześniak ist der Name folgender Personen:

* Paweł Szcześniak (Bildhauer) (1952–2007), polnischer Bildhauer
 Paweł Szcześniak (Basketballspieler) (* 1975), polnischer Basketballspieler